

Betaling, verrekening, erkenning 
 Penning:
 Penning (muntsoort), historische munteenheid
 een vroeger algemene aanduiding voor muntgeld
 een munt die niet voor het algemene betalingsverkeer bedoeld is, bijvoorbeeld:
 Penning (medaille), gedenkpenning ter herinnering aan iets of iemand
 Erepenning of legpenning, onderscheidingsteken
 Koninklijke Erepenning, Nederlandse onderscheiding voor organisaties
 Draagpenning, ereteken dat gedragen wordt, een soort van medaille
 Vroedschapspenning, oude vorm van presentiegeld voor openbaar bestuurders
 Betaalpenning, penning die in een beperkte context als bewijs of betaling fungeert
 Consumptiepenning, voor het afrekenen van consumpties
 Gaspenning, muntje om het gasverbruik in de woning te betalen
 Begrafenispenning, penning die vroeger een functie vervulde bij de teraardebestelling
 Tiende Penning, Spaanse belastingmaatregel in de Nederlanden in 1569
 Dertiende penning, voormalig zakelijk recht in delen van Nederland
 Rekenpenning, rekenhulpmiddel, onder andere voor de boekhouding
 Historische rekenpenningen in de Nederlanden

Achternaam 
 Penning (achternaam), Nederlandse familienaam
 Penning (familie), patriciërsfamilie uit Schiedam
 Frans Michel Penning, Nederlands experimenteel natuurkundige
 Louwrens Penning, Nederlands schrijver
 Piet Penning de Vries, Nederlands jezuïtisch pater
 Hugo Penning, Nederlands schrijver van romans en toneelstukken
 Tjebbo Penning, Nederlands regisseur
 Willem Penning, Nederlands biljarter
 Willem Levinus Penning (pseudoniem: M. Coens), Nederlands schrijver en dichter
 Iris Penning, Nederlands muzikant

Overige 
 Penning (schaken), een techniek in het schaakspel
 Judaspenning, plantensoort, genoemd naar de betaling die Judas kreeg voor verraad
 Metaalkleurig schijfje op een gekleurd wapenschild, zie Koek (heraldiek)
 Penningkunst, het maken van penningen als kunstvorm
 Hondenpenning, gedragen door een hond, met gegevens van dier of eigenaar

Zie ook 
 Pennings (doorverwijspagina)
 Penninx (doorverwijspagina)